Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as US Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Jekatyerina Makarova–Bruno Soares-kettős volt, Makarova azonban ezúttal nem indult ebben a versenyszámban. Soares a spanyol Anabel Medina Garrigues oldalán játszott, akivel az elődöntőben kaptak ki az Abigail Spears–Santiago González-párostól. Utóbbiak ellenfele a fináléban a cseh Andrea Hlaváčková és a fehérorosz Makszim Mirni volt, akik 7–6(5), 6–3-ra megnyerték a döntőt.

Kiemeltek
 Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (első kör)
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (második kör) 
 Julia Görges /  Róhan Bópanna (első kör)
 Květa Peschke /  Marcin Matkowski (negyeddöntő)
 Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (elődöntő)
 Lisa Raymond /  Jean-Julien Rojer (második kör)
 Andrea Hlaváčková / ' Makszim Mirni (győztesek)
 Liezel Huber /  Marcelo Melo (negyeddöntő)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
 Eredmények

V